Darwinella är ett släkte av svampdjur. Darwinella ingår i familjen Darwinellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Darwinella